Авиация ВМС США или Военно-морская авиация Соединённых Штатов () — род войск Военно-морского флота США. Официальное название — Военно-морские воздушные силы ().

История

Организационная структура 
 Военно-морские воздушные силы США ()
 Военно-морские воздушные силы Тихоокеанского флота США ()
  Военно-морские воздушные силы Атлантического флота США ()

Пункты базирования

Боевой состав (2018)

Вооружение и военная техника (2009) 
Данные о технике и вооружении авиации ВМС США взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры

Старшины и матросы

Примечания

Ссылки 
 Commander, Naval Air Forces 
 Naval Air Systems Command (NAVAIR) 
 Naval Aviation History
 United States Naval Aviation 1910-1995 
 Naval Aviation Resource Centre

См. также 

 Авианосное авиационное крыло

Военно-морские силы США
США